Komunistyczna Partia Białorusi (1918)
 Komunistyczna Partia Białorusi (1996)